Old Stone Fort bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Stone Fort (New York), ID-Nr. 02001643
 Old Stone Fort (Tennessee), ID-Nr. 73001757